Kuolemasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuolemasaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 
 Kuolemasaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar